Национальный парк Рииситунтури () — национальный парк в Посио, финская Лапландия. Он был основан в 1982 и занимает . Парк находится на горной местности, а также здесь много болот, особенно болота на склонах холмов.

Единственный лесной домик в парке расположен недалеко от вершин-близнецов Рииситунтури, .

См. также 
 Национальные парки Финляндии

Примечания

Ссылки 
 www.nationalparks.fi — Riisitunturi National Park
 www.posiolapland.com — Riisitunturi National Park

Национальные парки Финляндии